Амба — многозначный термин:

В географии 
 Амба — столовая гора тектонического происхождения, столь часто встречающаяся в Эфиопии, что это её эфиопское название вошло и в географическую литературу
 Амба-Алаге — гора или амба на севере Эфиопии. Расположена в регионе Тыграй.
 Амба-Арадом — гора в северной части Эфиопии. Расположена в регионе Тыграй.
 Амба — деревня, Колыванский район, Новосибирская область, Россия
 Амба — до 1952 г. название села Заречное в Лиманском районе Астраханской области.
 Амба-Марьям — поселок в центре Эфиопии.
Земля Амба — одно из наименований самопровозглашённого государства на территории Южного Камеруна.

Гидроним
 Амба — река в Приморском крае.
 Амба — река в Красноярском крае на острове Большевик, Северная Земля.
 Амба — река в Новосибирской области.

Филология 
 Амба — язык на западе Уганды.
 Амба баянна — лигатура в сингальской письменности.

В культуре 
 «Амба» — фантастический рассказ Александра Беляева.
 «Амба» — 7-й альбом группы «Мумий Тролль».
 АМБА — мультфильм
 «Амба» — песня группы «Крематорий».

Аббревиатура 
 AMBA () — международная организация, занимающаяся аккредитацией бизнес школ и программ MBA.
 AMBA () — стандартная внутренняя шина для построения системы на кристалле.

Другое 
 Амба — героиня древнеиндийского эпоса.
 Амба — в индуизме одно из имен богини Дурги
 Амба — мягкий свежий южный ветер в бассейне реки Роны
 Амба — на языках тунгусо-маньчжурской языковой семьи — уважительное название злого духа, а также тигра.
 Амба — жаргонизм: конец, конец всему, логическое завершение начатого.
 Амба — название соуса, производимого из маринованного манго и специй, и распространенного в кухне Индии, Ближнего Востока и стран бассейна Персидского залива.
 Амба — одно из названий амурского тигра.

См. также 

 Амба-чарек — в традиционной армянской сельской общине старинная система передела земель
 Информация на начало XX века:
 

Столовые горы